Джонни Келли (; род. 9 марта 1968) — американский музыкант, барабанщик групп Type O Negative (1994-2010), Danzig (2002-2003, 2005-2007, 2008-н.в.), A Pale Horse Named Death (2018-2020), Seventh Void (2003-2017), Quiet Riot (2020-н.в.), Silvertomb (2019-н.в.), The Alien Blakk (2010-н.в.), Kill Devil Hill (2014-н.в.), Black Label Society (2011), Earl's Court, Seven Witches (2012-2016), Black Water Rising.

Биография 
Джонни Келли родился 9 марта 1968 года в штате Теннеси, затем его семья переехала в Северную часть Бруклина. Он наполовину ирландец, наполовину итальянец (калабриец). Келли играет на барабанах с 15 лет. Он брал несколько уроков у своего соседа, через несколько лет недолго занимался у ударника Twisted Sister Эй Джи Перо (A. J. Pero), но в основном учился сам. Джонни учился на дизель механика, работал почтальоном и является большим поклонником старых автомобилей. Он был барабанным техником Type O Negative, но через 2 месяца после выхода третьего альбома группы Bloody Kisses, когда барабанщик Сол Абрускато (Sal Abruscato) ушёл из Type O Negative, чтобы присоединиться к группе Life of Agony, Джонни занял его место. 27 декабря 1999 года в Лас Вегасе он женился на Аните. 19 января 2001 года у них родилась дочь София Пейдж Келли (Sophia Paige Kelly). В барах Бруклина Джонни играл в кaвер группе Led Zeppelin под названием Earl’s Court. В ноябре-декабре 2002 года в рамках европейского мини-турне Келли начал играть в составе группы Danzig.

Дискография

Type O Negative 

 Альбомы
 1996 October Rust US #42 (стал золотым), GER #5
 1999 World Coming Down US #39, GER #3
 2003 Life Is Killing Me US #39, GER #9,
 2007 Dead Again US #27

 Синглы
 1993 Black No.1 (Little Miss Scare-All)
 1993 Christian Woman
 1995 Summer Breeze 
 1996 In Praise of Bacchus
 1996 Love You To Death
 1996 My Girlfriend’s Girlfriend
 1997 Cinnamon Girl
 2000 Everyone I Love Is Dead
 2000 Everything Dies
 2003 I Don’t Wanna Be Me
 2006 Santana Medley
 2007 Profits of Doom
 2008 September Sun

 Сборники
 1998 Stone Flowers (бутлег)
 2000 Least Worst Of US #99, GER #50
 2006 The Best of Type O Negative

 Сплиты
 2007 Iced Earth / Type O Negative / Engel (с Iced Earth и Engel)

Seventh Void 

 2009 Heaven Is Gone

Danzig 
 2010 Deth Red Sabaoth
2010 On a Wicked Night (single)
2011 Ju Ju Bone (single)
2015 Skeletons
2017 Black Laden Crown
2017 Last Ride (single)

Seven Witches 

 2013 Rebirth
 2015 The Way of the Wicked

A Pale Horse Named Death 
 2018 Love the Ones You Hate (single)
2018 Vultures (single)
2019 When the World Becomes Undone (single)
2019 When the World Becomes Undone (album)
2019 Uncovered (EP)

Silvertomb 

 2019 Edge of Existence

Примечания

Ссылки 
 Official Type O Negative website
 Official Seventh Void website
 Seventh Void MySpace Profile
 Interview from 2006 at GlobalDomination.se

Выпускники Средней школы Мидвуда
Музыканты Danzig